Friedrich Adler peut désigner :
 Friedrich Adler (1827-1908), architecte allemand ;
 Friedrich Adler (1879-1960), homme politique autrichien.